

Черепаніха — присілок, Тарногський район, Вологодська область
 Черепаніха — присілок, Тотемський район, Вологодська область